Le  peut désigner :

Royaume de Bavière 
  d'artillerie à pied royal bavarois

Belgique 
2e régiment de carabiniers-cyclistes (Belgique)
2e régiment de Chasseurs à Pied (Belgique)
2e régiment de cyclistes-frontière
2e régiment de guides (Belgique)
2e régiment de grenadiers (Belgique)
2e régiment de lanciers (Belgique)

Canada 
  d'artillerie de campagne

États-Unis 
2nd Air Defense Artillery Regiment
2e régiment de cavalerie (États-Unis) un régiment de cavalerie blindée américaine de l'US Army.
2e régiment de Marines (États-Unis)

Armée de l'Union 

2nd California Cavalry
2nd Iowa Cavalry
2nd Maryland Infantry
2nd Maryland Infantry, Potomac Home Brigade
2nd Maryland Infantry, Eastern Shore
2nd Michigan Infantry
2nd New York Infantry
2nd Vermont Infantry
2nd West Virginia Infantry
2nd Wisconsin Infantry

États confédérés d'Amérique 
2nd Maryland Infantry, CSA
2nd Maryland Cavalry (CSA)
2nd Virginia Infantry

France 
 2e régiment d'artillerie (France)
 2e régiment d'artillerie à cheval
 2e régiment d'artillerie à pied (1794-1815), (1820-1829) et (1854-1867)
 2e régiment d'artillerie à pied (1910-1914)
2e régiment d'artillerie de montagne
2e régiment d'artillerie coloniale
2e régiment de carabiniers
2e régiment de cavalerie, devenu 2e régiment de cuirassiers en 1803 ;
2e régiment de chasseurs à cheval
2e régiment de chasseurs d'Afrique
2e régiment de chasseurs parachutistes
2e régiment de chasseurs-à-pied de la Garde impériale
2e régiment de chevau-légers lanciers
2e régiment de chevau-légers lanciers de la Garde impériale également appelés Lanciers rouges de la Garde impériale
2e régiment de commandement et de soutien
2e régiment de cuirassiers
2e régiment de cuirassiers de la Garde impériale
2e régiment de dragons à pied
2e régiment de dragons
2e régiment des éclaireurs de la Garde impériale
2e régiment étranger de cavalerie
2e régiment étranger de génie
2e régiment étranger de parachutistes
2e régiment étranger d'infanterie
 étranger, dit régiment d'Isembourg, un des régiments étrangers des armées napoléoniennes, entre 1805 à 1814
 étranger, héritier du  suisse, entre avril et octobre 1815.
2e régiment de gardes d'honneur de la Garde impériale
2e régiment du génie
2e régiment de grenadiers à pied de la Garde impériale
2e régiment d'hélicoptères de combat
2e régiment de hussards
2e régiment d'infanterie
2e régiment d'infanterie légère
2e régiment d'infanterie de marine
2e régiment d'infanterie territoriale
2e régiment de marche (1870)
2e régiment de marche du 1er étranger
2e régiment de marche du 2e étranger
2e régiment mixte colonial
2e régiment mixte de zouaves et tirailleurs
2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine
2e régiment de spahis algériens
2e régiment de spahis marocains
2e régiment de tirailleurs algériens
2e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
2e régiment de tirailleurs marocains
2e régiment de tirailleurs sénégalais
2e régiment de tirailleurs tonkinois
2e régiment de voltigeurs de la Garde impériale
2e régiment de zouaves

Royaume de Prusse 
  d'infanterie vieux-prussien
  à pied de la Garde
  de grenadiers de la Garde « empereur François »
  de grenadiers « roi Frédéric-Guillaume IV » ( d'infanterie poméranien)
  d'uhlans de la Garde
  de hussards du Corps « reine Victoria de Prusse »
  de cuirassiers « reine » (régiment de cuirassiers poméranien)

Homonymie d'unités militaires